Beetlejuice puede referirse a:

Beetlejuice, una película de Tim Burton.
 Beetlejuice, la serie de televisión.

Betelgeuse  es una estrella brillante del tipo supergigante roja